Amadou Sanogo (1972 o 1973) – militare maliano
 Boubacar Sanogo (1982) – calciatore ivoriano
 Moussa Sanogo (1983) – ex calciatore ivoriano con cittadinanza belga
 Sekou Junior Sanogo (1989) – calciatore ivoriano
 Vamara Sanogo (1995) – calciatore francese
 Yaya Sanogo (1993) – calciatore francese
 Zakaria Sanogo (1996) – calciatore burkinabé